Crai Nou se poate referi la:
 Crai Nou, Timiș
 Crai Nou - Suceava - ziar regional